Munsinger steht für
 einen politischen Skandal in Kanada, siehe Munsinger-Affäre
 Gerda Munsinger (1929–1998), deutsches Model, Protagonistin der Munsinger-Affäre

Siehe auch:
 Münsinger